Robson est un patronyme anglo-saxon. C'est aussi un prénom brésilien.

Prénom utilisé comme pseudonyme 
 Róbson (1969-), José Róbson do Nascimento, footballeur et homme politique brésilien.
 Robson (1983-), Robson Severino da Silva, footballeur brésilien.
 Luis Robson (1974-), Luis Robson Pereira da Silva, footballeur brésilien.

Patronyme
Robson peut faire référence à :
 Barry Robson (1978-), footballeur écossais ;
 Bobby Robson (Sir Robert William Robson) (1933-2009), footballeur puis entraîneur de football anglais ;
 Bryan Robson (1957-), footballeur anglais ;
 Bryan 'Pop' Robson (1945-), footballeur anglais ;
 Eleanor Robson (née en 1969), archéologue et historienne des mathématiques britannique ;
 Flora Robson (1092-1984), actrice britannique ;
 Franck Pacelie Yan Robson (1997-), karatéka congolaise ;
 Gary Robson (1965-), footballeur anglais ;
 Guy Coburn Robson (1888-1945), zoologiste britannique ;
 
 Jeff Robson (1926-2022), joueur de badminton et de tennis néo-zélandais ;
 Laura Robson (1994-), joueuse de tennis anglaise ;
 Justina Robson (1968-), écrivain britannique ;
 Mark Robson (1913-1978), réalisateur canadien et américain ;
 May Robson (1858-1942), actrice australienne ;
 Ray Robson (1994-), joueur d'échecs américain ;
 Wade Robson (1982-), chorégraphe australien.

Toponyme 
 Robson, municipalité en Colombie-Britannique au Canada.

Informatique 
 Intel Turbo Memory, technologie connue sous son nom de code, Robson

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais